Dwóch rabinów:
 Szlomo Halberstam I
 Szlomo Halberstam II